Перафорт () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Таррагонес. Занимает площадь 9,62 км². Население — 1218 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Información general (en catalán)
 Datos estadísticos 

Муниципалитеты Таррагоны